Соломон Гесснер (, 1 апреля 1730, Цюрих — 2 марта 1788, там же) — швейцарский поэт, художник и график. Один из крупнейших мастеров европейского рококо. Писал на немецком языке.

Родился в Цюрихе. За исключением некоторого времени (1749—1750), проведённого в Берлине и Гамбурге, где он попал под влияние Рамлера и Хагедорна, он провёл всю свою жизнь в своём родном городе, где продавал книги. Первым из его произведений, привлёкших внимание, было Lied eines Schweizers an sein bewaffnetes Mädchen.

Творчество 
Автор знаменитых в своё время идиллий (Idyllen, 1756—1772), сделавших Гесснера одним из известнейших европейских писателей XVIII века. Они были переведены на английский, голландский, португальский, испанский, шведский, чешский и сербский языки. В своих «Идиллиях» (русский перевод Василия Левшина, М., 1787) Гесснер выступает в качестве тонкого миниатюриста, избегающего излишней вычурности. В несколько абстрактной манере он изображает «жизнь пастухов и пастушек», этих «детей природы». Карамзин, весьма ценивший Гесснера, даёт ему меткую характеристику: Гесснер в восторге пел «невинность, простоту, пастушеские нравы и нежные сердца свирелью восхищал» («Поэзия»).

Гесснер — автор стихотворений — Gedichte (1762). Гесснер был также выдающимся художником, гравёром, с успехом иллюстрировавшим собственные литературные произведения. К его занятиям изобразительным искусством относятся: Briefe über die Landschaftsmalerei («Письма о пейзажной живописи», 1772).

12 января 1780 года он основал «Цюрихскую газету», с 1821 Neue Zürcher Zeitung.

Библиография 
 Полное собрание сочинений Гесснера, перевод И. Тимковского. Ч. 1—4. — М. 1802—1803.
 Роспись российским книгам из библиотеки А. Смирдина. СПб. 1828.
 Werke, Auswahl herausg. von A. Frey, б. г.
 Deutsche Nationalliteratur Kürschner’а, т. 41.
 Hottinger I., S. Gessner, 1796.
 Mordani F. Elogio di Salomone Gessner. 1872.
 Wölfflin H. S. Gessner. 1889.
 Bergman F. S. Gessner. 1913.

Примечания

Литература 

Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Поэты Швейцарии
Немецкие поэты
Сентиментализм
Художники Швейцарии
Графики Швейцарии